Хокан:
 То же, что тайкомоти, мужской вариант гейши
 То же, что Хокон, мужское личное имя
 Хокан (火炕), «Огненная яма», то же, что Диюй, китайский ад